Tympanik Audio était un label indépendant de musique électronique.

Historique 
Le label est créé en septembre 2007 par Paul Nielsen et établi à Chicago, aux États-Unis. Il se concentre sur des artistes de musique électronique, dans le courant de l'intelligent dance music.

Tympanik Audio édite un dernier album en . En , Paul Nielsen annonce la fermeture du label, à cause d'une impossibilité de continuer à le financer.

Catalogue

Albums

Annexes

Liens externes 
 Site officiel
 Tympanik Audio (Discogs)

Références 

Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis